Гаррісон (округ, Індіана)
Гаррісон (округ, Айова)
Гаррісон (округ, Кентуккі)
Гаррісон (округ, Міссісіпі)
Гаррісон (округ, Міссурі)
Гаррісон (округ, Огайо)
Гаррісон (округ, Техас)
Гаррісон (округ, Західна Вірджинія)